Kedrin () bzw. die weibliche Form Kedrina () ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Nikolajewna Kedrina (* 1992), russische Skirennläuferin
 Dmitri Borissowitsch Kedrin (1907–1945), russischer Schriftsteller
 Ljudmila Wladimirowna Kedrina, (geb. Reus; * 1961), russische Skirennläuferin
 Maxim Nikolajewitsch Kedrin (* 1982), russischer Skirennläufer